Око́пник () — род многолетних лесных травянистых растений семейства , распространённых по всей Европе от западной Азии до Британских островов. Произрастает на влажных плодородных почвах, часто по берегам рек, ручьёв. Достигает в высоту более метра.

Название 

Происхождение русского названия связано с особенностями мест произрастания растения.

Латинское название происходит от греческого «συμφυω» (symphyo), означающего сращивать или соединять.

Английское название растения «comfrey» — это, вероятно, искажённое латинское «conferveo» — залечиваться, срастаться.

В литературе на русском языке встречаются другие названия растения: костолом, виз-трава, сальный корень, живокост. Последнее пришло из восточноевропейских языков: жывакост, живокіст, żywokost и может ввести в заблуждение:  — совсем другое растение из семейства лютиковых.

Ботаническое описание 
Корневая система крупная с толстыми ветвистыми корнями с многочисленными отростками. Корни снаружи тёмные, почти чёрные, внутри — белые, сочные, сальные на ощупь.

Стебли прямые, толстые, с раскидистыми ветвями, покрыты волосками.

Листья яйцевидные, крупные, очередные, заостряющиеся к верхушке, верхние почти сидячие, нижние черешковые, покрыты шершавыми волосками.

Цветки колокольчатые, собраны на верхушке стебля и ветвей в поникающее кистевидное соцветие — односторонний завиток (свёрнутый до цветения) красного, фиолетового или сиреневого цветов, меняющий на протяжении срока цветения цвет до голубого или кремового. Время цветения май—июль.

Плоды состоят из четырёх односемянных гладких и блестящих орешков, созревающих в июле—сентябре.

Химический состав (активные вещества) 
 аллантоин — важнейшее соединение, определяющее основные свойства окопника (зимой в корнях содержится максимальное количество)
 алкалоиды — содержатся в незначительных количествах: циноглоссин (симфитоциноглоссин), консолидин и продукты их распада (консолицин, холин и другие).
 витамин В12
 флавоноиды
 дубильные вещества (пирокатехиновой группы)
 растительная слизь (водорастворимый полисахарид)
 растительные кислоты (фенилкарбоновые кислоты: литоспермовая, оксикоричная, хлорогеновая, неохлорогеновая, кофейная; розмариновая кислота — димер кофейной кислоты)
 крахмал
 белки
 танины
 инулин
 тритерпены

История использования 

Об окопнике упоминал древнегреческий ботаник Теофраст. Диоскорид в 50-х годах н. э. дал растению современное номенклатурное название.

Авиценна в «Каноне врачебной науки» (Kanun fi’l Tibb, 1020 год) описал свойства окопника.

Парацельс и аббатиса Хильдегарда Бингенская пользовались препаратами окопника для заживления ран. В Средние века окопник был очень популярен и широко использовался алхимиками при многих заболеваниях. Ванны с окопником также применяли в надежде восстановить девственную плеву и таким образом вернуть девственность. Средневековый чешский врач и ботаник Ян Черни в травнике «Herbař aneb zelinař» рекомендовал применять корни окопника при переломах. В польской книге «Herbarz Polski», написанной в 1565 году, сообщается, что вытяжки корней окопника помогают при внутренних кровотечениях.

Российский агроном и ботаник А. Т. Болотов в 1786 году исследовал окопник и его целебные свойства.

С целью выяснения токсичности растения проводилось экспериментальное скармливание лошади 25 кг зелёных листьев окопника лекарственного. Животное осталось живо, клиника не наблюдалась.

В наши дни окопник как лекарственное растение находит применение в народной медицине и гомеопатии. Служит средством, ускоряющим восстановление повреждённых костей, используется для лечения гнойных ран. В практической медицине окопник не используют. Алкалоиды, входящие в окопник, ядовиты.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в 2001 году предупредило об опасности внутреннего применения травяных продуктов, содержащих окопник. Окопник исключён из списка лекарственных растений ряда европейских стран. Имеются сведения о его потенциальной канцерогенности.

В России в аптеках продаются зарегистрированные препараты из окопника — «Мазь окопника» с витамином Е (доктора Тайсса) и «Бальзам для тела Живокост».

Виды 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  = [ × ]

Примечания

Литература 
 
 
   (с картой распространения Symphytum asperum Lepech.)

Ссылки 
 Окопник  в Энциклопедии декоративных садовых растений 
 Comfrey Central — A Clearinghouse for Symphytum Information 
 Contentions with Comfrey Studies
 Окопник на сайте USDA NRCS 

Бурачниковые
Флора Евразии
Лекарственные растения